Fritz Jellinek ist der Name folgender Personen:

* Fritz Jellinek (Schriftsteller) (1892–1966), österreichischer Schriftsteller und Industrieller
 Fritz Jellinek (Sänger) (1895–1971), österreichischer Sänger (Wienerlied)
 Fritz Jellinek (Komponist) (1909–1994), österreichischer Komponist und Musiker (Wienerlied)